Dieser Artikel behandelt die niederländische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2013 in Schweden. Die Niederlande nahmen zum zweiten Mal an der Endrunde teil, schieden aber bereits nach der Vorrunde aus. Bei der ersten Teilnahme 2009 wurde das Halbfinale erreicht.

Qualifikation 

Die Niederländerinnen wurden für die Qualifikation in Gruppe 6 gelost und trafen dabei auf England sowie erstmals auf Kroatien, Slowenien und Serbien. Die Niederländerinnen starteten mit einem 6:0 gegen Serbien und blieben auch in den folgenden vier Spielen ohne Gegentor, darunter ein 0:0 gegen England. Erst beim 3:1 gegen Slowenien mussten sie das erste Gegentor hinnehmen und verloren dann das darauf folgende Spiel in England mit 0:1. Da die Engländerinnen kein Spiel verloren, konnten sich die Engländerinnen mit einem Punkt Vorsprung vor den Niederländerinnen für die EM qualifizieren. Den Niederländerinnen reichte der zweite Platz für die direkte Qualifikation, da sie die meisten Punkte aller Gruppenzweiten erreichten. Beste Torschützin in der Qualifikation war Manon Melis mit 8 Toren.

Tabelle

Spielergebnisse

Vorbereitung  
In der Vorbereitung auf die EM wurden vier Testspiele durchgeführt.

Aufgebot 
Der vorläufige Kader mit 27 Spielerinnen für die Europameisterschaft wurde am 25. Juni 2013. Am 30. Juni strich Bondscoach   Roger Reijners die Torhüterin Laura Du Ry  und die Feldspielerinnen Merel van Dongen, Kika van Es und Maayke Heuver aus dem Kader, durch die Verletzung von Mandy van den Berg wurde Merel van Dongen aber dennoch berücksichtigt.

Die erfahrenste Spielerin im Kader ist Dyanne Bito, die vor der EM 136 Spiele bestritten hat. Zudem stehen mit Kapitänin Daphne Koster und Sylvia Smit zwei weitere Spielerinnen mit mehr als 100 Länderspielen und mit Manon Melis die Rekordtorschützin der Niederlande im Kader. Aufgrund einer Trainingsverletzung fällt Marlous Pieëte für die EM aus und wurde durch Maayke Heuver ersetzt.

EM-Endrunde 
Die niederländische Mannschaft traf in der Vorrundengruppe B erstmals bei einer EM auf Deutschland, Island und Norwegen. Nach einem 0:0 gegen Titelverteidiger Deutschland, wobei die Niederländerinnen die besseren Torchancen hatten, wurden die beiden anderen Spiele mit 0:1 verloren, so dass die Niederländerinnen als Gruppenletzte ausschieden und als einzige Mannschaft kein Tor erzielen konnten.

Einzelnachweise 

Niederlande
2013 Frauen